Yakut ist ein türkischer weiblicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Beim Namen Yakut handelt es sich vermutlich um die türkische Variante des arabischen Namens . Der Name bedeutet „Rubin“.

Verbreitung 
Der Name ist lediglich in der Türkei verbreitet und findet dort als Vorname selten Verwendung.

Varianten 
Folgende alternativen Transkriptionen existieren für den Namen :

 Yaakoot, Yakoot
 Yaakut, Yakut
 Yaaqut, Yaqut
 Yaqoot

Bekannte Namensträger

Familienname 
 Atilla Yakut (* 1945), türkischstämmiger Pädagoge und (deutschsprachiger) Fachautor
 Şahin Yakut (* 1979), türkisch-niederländischer Kickboxer

Siehe auch 
 Yāqūt al-Hamawī ar-Rūmī

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname